Imię i nazwisko Peter Klein nosili lub noszą m.in.:
 Peter Klein  (1909–1992) – niemiecki śpiewak operowy, tenor
 Peter Klein (ur. 1959) – niemiecki lekkoatleta, sprinter
 Peter Klein (ur. 1962) – niemiecki historyk, badacz zbrodni wojennych
 Peter D. Klein (ur. 1940) – amerykański filozof
 Peter G. Klein (ur. 1966) – amerykański ekonomista